Scheidel bezeichnet:
 Scheidel (Burscheid), Ortschaft in der Gemeinde Burscheid (Luxemburg)

Scheidel ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Scheidel (1883–1987), deutsche Pädagogin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Klaus Scheidel (1970–2011), deutscher Bogenschütze
 Ulrike Scheidel (1886–1945), deutsche Politikerin (DNVP, MdR)
 Walter Scheidel (* 1966), österreichischer Altertumswissenschaftler
 Wolfgang Scheidel (* 1943), ehemaliger deutscher Rennrodler

Siehe auch:
 Scheidl
 Scheidler